Megalactis är ett släkte av koralldjur. Megalactis ingår i familjen Actinodendronidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Megalactis